Stelis — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Stelis (животные) — род пчёл,
 Stelis (растение) — род растений семейства Орхидные.